Чемпионат мира по ушу 2001 года — шестой чемпионат мира по ушу. Он проходил в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна в Ереване с 31 октября по 5 ноября 2001 года.

Награды

Таблица медалей

Таолу (мужчины)

Саньда (мужчины)

Таолу (женщины)

Примечания 

Спорт в Армении в 2001 году
Международные спортивные соревнования в Армении
2001 год в ушу
2001